Садо́н — топоним.

 Садон — посёлок в Алагирском районе Северной Осетии.
 Садон — река в России, протекает в Северной Осетии.